Э́пила (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдехалон. Занимает площадь 194,3 км². Население — 4765 человек (на 2010 год). Расстояние — 42 км до Сарагосы (административного центра провинции).

Галерея

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Города Сарагосы